Nuea Khlong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Krabi, Thailanda, cu o populație de 54.789 de locuitori și o suprafață de 414,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 56 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Krabi